Лютцов () — немецкая фамилия:

 Лютцов, Адольф фон (1782—1834) — прусский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Лютцов, Вильгельм (1892—1916) — немецкий пловец, призёр Олимпийских игр.
 Лютцов, Гюнтер (1912—1945) — немецкий лётчик-ас истребительной авиации люфтваффе, участник гражданской войны в Испании и Второй мировой войны.
 Лютцов, Карл фон (1832—1897) — немецкий искусствовед и критик.
 Лютцов, Тереза фон (1804—1852) — немецкая писательница.

Населенные пункты 
 Лютцов — город в Германии в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Корабли 
 «Дойчланд» (с 1940 года — «Лютцов») — немецкий тяжёлый крейсер типа «Дойчланд».
 «Лютцов» — немецкий линейный крейсер типа «Дерфлингер».
 «Лютцов» — немецкий тяжёлый крейсер типа «Адмирал Хиппер», продан в СССР в 1940 году.